Семпульно-Краеньске:

 Семпульно-Краеньске — город в Польше, входит в Куявско-Поморское воеводство, Семпульненский повят.
 Семпульно-Краеньске — гмина (волость) в Польше, входит в Семпульненский повят, Куявско-Поморское воеводство.